Franz Josef Hoop ist der Name folgender Personen:

* Franz Josef Hoop (Politiker, 1861) (1861–1925), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Franz Josef Hoop (Politiker, 1871) (1871–1923), liechtensteinischer Politiker (VP)